Fearless Tour — первый концертный тур американской кантри-певицы Тейлор Свифт в поддержку её второго студийного альбома Fearless. По статистике Billboard Boxscore в среднем на концертах было 1,138,977 человек, а общая прибыль тура составила $63,705,590.

Подготовка 
До начала тура Свифт дала несколько концертов в США, в том числе два концерта на San Antonio Stock Show & Rodeo и Houston Livestock Show and Rodeo в начале 2009 года. Также она выступила в нескольких городах Великобритании и Австралии, и выступила на Shepherd's Bush Empire в Лондоне.

О туре

Открытие 
 Gloriana
 Kellie Pickler
 Molo Eight
 Justin Bieber (Великобритания)

Сет-лист 
{| width="100%"
|- valign="top"
| width="50%" |
2009
 «You Belong With Me» 
 «Our Song»
 «Tell Me Why»
 «Teardrops on My Guitar» 
 «Fearless»
 «Forever and Always»
 «Hey Stephen»
 «Fifteen» 
 «Tim McGraw»
 «White Horse»
 «Love Story» 
 «The Way I Loved You» 
 «You're Not Sorry» (с элементами из «What Goes Around...Comes Around»)
 «Picture to Burn»
 «Change»
На бис:
 «I'm Only Me When I'm With You» (исполняется с Келли Пиклер и Gloriana)
 «Should've Said No»
| width="50%" |
2010
 «You Belong With Me» 
 «Our Song»
 «Tell Me Why»
 «Teardrops on My Guitar» 
 «Fearless»
 «Forever and Always»
 «Hey Stephen»
 «Fifteen» 
 «Tim McGraw»
 «White Horse»
 «Love Story» 
 «The Way I Loved You» 
 «You're Not Sorry» (с элементами из «What Goes Around...Comes Around»)
 «Picture to Burn»
На бис:
 «Today Was a Fairytale» 
 «Should've Said No»
|}

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры 2009 года
Концертные туры 2010 года
Концертные туры Тейлор Свифт